Чемпионат Нидерландов по футболу 2006/2007 проходил с августа 2006 года по май 2007 года. Чемпионом в 20-й раз стал ПСВ из Эйндховена.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф 
 Матчи плей-офф, за одну путёвку в Лигу чемпионов, и за три путёвки в Кубок УЕФА.

 Матч плей-офф, за одну путёвку в Кубок Интертото.
 Утрехт — Витесс (2:2) — ''Утрехт получает получает путёвку в Кубок Интертото, за счёт забитых в гостях мячей.
 '''Итог

Матчи за прописку в Эредивизие 
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром стал нападающий Херенвена Афонсо Алвеш, забивший 34 мяча.

Стадионы сезона 2006/2007

Ссылки 
Официальный сайт Эредивизие

2006/2007
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007